Иври ():

Иври-ан-Монтань
Иври-ла-Батай
Иври-сюр-Сен